Rosja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015 – reprezentacja Rosji podczas Mistrzostw Świata w Pekinie liczyła 69 zawodników, którzy zdobyli cztery medale, w tym dwa złote.

Występy reprezentantów Rosji

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015
Lekkoatletyka w Rosji
2015 w Rosji